Рив'єра — італійський термін, що у вжитку з середньовіччя для позначення узбережжя Лігурії. Наразі цей термін застосовується до будь-якої прибережної області, популярної серед туристів, особливо в теплих краях. Дві частини початкової Рив'єри на березі Лігурійського моря:
 Італійська Рив'єра, частина узбережжя Італії від Ла-Спеції до кордону з Францією.
 Французька Рив'єра, частина узбережжя Франції від Кассі до кордону з Італією.

Місця в Україні, які називають Рив'єрою 

 Українська, або Польська Рив'єра — назва в 30-ті роки курорту Заліщики на півдні Тернопільського воєводства з його пляжами та місцями відпочинку.
 «Сонячна Рив'єра», скандальне будівництво у охоронній зоні Дніпра, яке «Укрбуд» розпочав 2011 року, неподалік відкритого 27 березня 2011 року Патріаршого собору УГКЦ

Інші місця, які називають Рив'єрою 

 Австрійська Рив'єра, узбережжя колишньої Австро-Угорщини біля Трієсту на Адріатичному морі, тепер частина Італії і Словенії
 Макарська Рив'єра, в Хорватії
 Будванська Рив'єра, у Чорногорії
 Болгарська Рив'єра, Чорноморське узбережжя Болгарії
 Англійська Рив'єра, Торбей на південному заході Англії
 Флоридський коридор регіон у Флориді біля міста Панама Реднек Рив'єра або Смарагдовий Берег
 Німецька Рив'єра, острів Зюльт в Північному морі, а також іноді Констанц і Боденське озеро
 Грецька Рив'єра егейські острови, півострів Халкідікі, Іонічні острови, острів Крит, півострів Пелопоннес тощо.
 Голд-Кост або Австралійська Рив'єра
 Ірландська Рив'єра, різні місця в Сполучених Штатах з високою чисельністю ірландських американців, у тому числі Рокевей-Біч, Спрінг-Лейк та Сауз-Шо.
 Лонг-Біч, Нью-Йорк
 Рив'єра-Майя, південно-східна частина Мексики на півострові Юкатан
 Пудучеррі, Індія, La Côte d'Azur DE L'Est («Французька Рив'єра Сходу»)
 Мексиканська Рив'єра, на західному узбережжі Мексики в тому числі Акапулько
 Червономорська Рив'єра, східне узбережжя Єгипту
 Турецька Рив'єра, відома також як Бірюзове узбережжя
 Китайська Рив'єра, прибережний район в Чжухай Китай, «Романтичне Місто»

Примітки